Santamaria (motormerk), een Italiaans motorfietsenmerk
 Santamaria (vulkaan), een vulkaan in Guatemala en een van de Decade Volcanoes